Bosquerós (Campmany), veïnat del municipi altempordanès de Campmany
 Bosquerós (Sant Martí de Llémena), disseminat del municipi de Sant Martí de Llémena, al Gironès
 Bosquerós (Serinyà), veïnat del municipi de Serinyà, a la comarca del Pla de l'Estany
 Serra de Bosquerós, a tocar del veïnat de Bosquerós, entre els municipis de Campmany i Darnius (Alt Empordà)
 Còrrec o Torrent de Bosquerós, a prop del veïnat de Bosquerós (Campmany)
 Torrent de Bosquerós (Gironès), a prop del veïnat de Bosquerós (Sant Martí de Llémena)